Проскурів

 Проскурів — історична назва міста Хмельницький
 «Проскурів» — газета Хмельницької міської ради